Seminole steht für:

 Angehöriger der Seminolen, Indianerstamm in den Vereinigten Staaten
 Redwing Seminole, ein Kernwaffentest der Operation Redwing
 Piper PA-44 Seminole, ein viersitziges zweimotoriges Flugzeug
 Beechcraft U-8F Seminole, militärische Ausführung des Flugzeugtyps Beechcraft Model 65

Seminole ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Seminole (Alabama)
 Seminole (Florida)
 Seminole (North Carolina)
 Seminole (Oklahoma)
 Seminole (Pennsylvania)
 Seminole (Texas)
 Seminole (West Virginia)
 Seminole Hot Springs, Kalifornien
 Seminole Manor, Florida